In the Flesh steht für:
 In the Flesh?, Lied der Rockband Pink Floyd (1979)
 In the Flesh (Pink-Floyd-Lied), Lied der Rockband Pink Floyd (1979)
 Verweistitel von Im Sog des Bösen, deutsch-amerikanischer Thriller von Nikolai Müllerschön (1995)
 In the Flesh (Fernsehserie), britische Fernsehserie der BBC (2013–2014)